Le PSA Masters 2005 est l'édition 2005 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule aux Bermudes  du 4 au .

Jonathon Power remporte son troisième PSA Masters en s'imposant face à Lee Beachill.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash aux Bermudes
PSA World Series 2005
Sport en avril 2005
PSA Masters